Мюрцштегские реформы — программа изменения управления Македонии и Косово под османской властью, частично реализованная в 1904—1909 годах.

История 
Реформы получили имя по названию австрийского города Мюрцштег, где с 30 сентября по 2 октября 1903 года велись переговоры по сохранению статус-кво на Балканах между императором Австро-Венгрии Францем Иосифом и министром иностранных дел Агенором Голуховским, с одной стороны, и российским императором Николаем II и министром Владимиром Ламсдорфом, с другой. Встреча состоялась непосредственно после Илинденского восстания и была призвана найти компромисс между османскими властями и христианским большинством.

Реформы предполагали:
 реорганизацию полиции и жандармерии (включение христиан) с участием иностранных офицеров;
 финансовые реформы (собственный бюджет каждого вилайета, замена десятины поземельным налогом);
 судебные реформы (назначение судий-христиан).

В помощь главному инспектору Македонии Хусейну Хилми-паше назначались гражданские советники.

Реформы были свернуты после младотурецкой революции.

Литература 
 Димитров, Стр.; Манчев, Кр. История на Балканските народи, том 2, София, Парадигма, 1999, ISBN 954-9536-19-X
 Лалков, М. Мюрцщегската реформена програма 1903—1908 г. — в: Национално-освободителното движение на македонските и тракийските българи 1878—1944, том 3 (Македонски научен институт, София 1997, ISBN 954-8187-32-9

Примечания 

История Сербии
История Косова
1900-е годы в Греции
1900-е годы в Болгарии
XX век в Северной Македонии
Реформы
Реформы в Османской империи